

Toponyme 
 Lunel est le nom de plusieurs communes françaises :
 Lunel et Lunel-Viel, situées dans le département de l'Hérault ;
 Saint-Félix-de-Lunel, dans le département de l'Aveyron ;
 Lunel, lieu-dit de Tarn-et-Garonne.

Patronyme 

 Armand Lunel (1892-1977), écrivain français ;
 Adolphe-Benestor Lunel (1820-1864), médecin et écrivain français ;
 Ferdinand Lunel (1857-1933), illustrateur et affichiste français ;
 François Lunel (1971-), cinéaste et romancier français ;
 Jacob de Lunel, rabbin et écrivain français du , ascendant d'Armand Lunel ;
 Maurice Tranchant de Lunel (1869-1944), architecte et écrivain français ;
 Pierre Lunel (1949-), professeur français, chevalier de la Légion d'honneur ;
 Romane Lunel (2004-), nageuse synchronisée française.

Pseudonyme 
 Lunel est un pseudonyme porté notamment par Jean Multon, résistant français devenu agent de la Gestapo.

Héraldique 
C'est un ensemble de quatre croissants ordonnés 1, 2 et 1, affrontés en cœur.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de pseudonyme